Jørgen Pedersen kan syfta på bland andra:

* Jørgen Pedersen (1841–1920), dansk journalist och politiker.
 Jørgen Pedersen (1890–1973), dansk nationalekonom 
 Jørgen Pedersen Gram (1850–1916), dansk matematiker
 Jørgen Flindt Pedersen (född 1940), dansk journalist, författare och filmregissör
 Jørgen V. Pedersen  (född 1959), dansk cyklist